Marco Fulvio Flacco (console 264 a.C.)
Marco Fulvio Flacco (console 125 a.C.)